Rudsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rudsjön (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Rudsjön (Vånga socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Rudsjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun,  (1 ha)
Stora Rudsjön, sjö i Flens kommun,  (5,76 ha)
Rudsjön, Västmanland, sjö i Västerås kommun,  (10,8 ha)
Rudsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun, 
Rudsjön, Solna, se: Träsksjön, Solna, 
Rudsjön, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun, 
Rudsjön (Gävle socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun,  (25,4 ha)
Rudsjön (Torsåkers socken, Gästrikland), sjö i Hofors kommun, 
Lill-Rudsjön, sjö i Strömsunds kommun,  (31,9 ha)
Rudsjö-Räbbvattnet, Räbbvattnet sjö i Strömsunds kommun,  (36,7 ha)
Väster-Rudsjön, sjö i Strömsunds kommun,  (5,48 km²)
Öster-Rudsjön, sjö i Strömsunds kommun,  (1,72 km²)

Se även
Rudesjön
Rudträsket
Rudtjärn
Rudgöl
Rudan

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn